1916 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 В России закончено строительство Мурманской железной дороги, соединившей север страны с центральными регионами.
 В Иране построена железная дорога.
 Закончено строительство Амурской железной дороги.
 5 (18) октября был освящён и открыт для постоянного движения мост через Амур, завершивший строительство Транссибирской магистрали.
 16 ноября — завершено строительство железной дороги «Екатеринбург — Егоршино — Тавда».

Персоны

Примечания